McGinty kan som auktorsförkortning betyda:

 M. Maxine McGinty
 Thomas L. McGinty
 C.G. McGinty

Robotskapade auktorsförkortningar